Peskjera ima više značenja:
 Peskjera (Kozenca)
 Peskjera (Padova)
 Peskjera (Peruđa)
 Peskjera (Pjačenca)
 Peskjera (Trst)